Plaatsen
 Fort McMurray, plaats in Canada
 Lake McMurray, plaats in de staat Washington, Verenigde Staten
 McMurray (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Jamie McMurray (1976), Amerikaans autocoureur
 Sam McMurray (1952), Amerikaans acteur